Alhassan ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Naza Alhassan (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Bjeen Alhassan
 Karim Alhassan (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Rowland Issifu Alhassan (1935–2014), ghanaischer Politiker und Diplomat